Pablo Ruiz este un nume de persoană care se poate referi la:
 Pablo Ruiz, cântăreț argentinian
 Pablo Ruiz, albumul de debut al acestuia
 Pablo Ruiz, fotbalist spaniol
 Pablo Ruiz, fotbalist chilian